Orechets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Орешец) :
Orechets, village bulgare de l'obchtina de Kharmanli, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Orechets, village bulgare de l'obchtina d'Asenovgrad, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Orechets, village bulgare de l'obchtina de Smolyan, situé dans l'oblast de Smolyan ;
Orechets, village bulgare de l'obchtina de Dimovo, situé dans l'oblast de Vidin.